Pantelosaurus (що означає «повний ящір») — це вимерлий рід базальних сфенакодонтів, відомий з ранньопермського періоду (асселійський етап) у Саксонії, Німеччина. Він містить один вид, Pantelosaurus saxonicus.

Відкриття 

Пантелозавр відомий приблизно за 6 особинами, включаючи черепи та часткові посткраніальні скелети. Усі зразки були зібрані в місцевості Königin-Carola-Schacht, у Дрездені, з найвищої частини формації Döhlen, нижньої групи Rotliegend (басейн Döhlen), що датується ассельським етапом дозуральської серії, віком приблизно 299–296.4 мільйонів років.

Класифікація 
Кладограма нижче показує філогенетичне положення пантелозавра серед інших синапсидів згідно з Бенсоном (2012):

Спіндлер (2016) використовував назву Palaeohatteriidae для клади, що включає Palaeohatteria та Pantelosaurus.

Етимологія 
Pantelosaurus був вперше описаний і названий Фрідріхом фон Хюне в 1925 році, а типовим видом є Pantelosaurus saxonicus. Родова назва походить від грецького слова pantelos «повний, готовий» стосовно майже повного стану оригінальних зразків скам'янілостей, що містить інформацію про череп тварини та більшу частину її скелета. Видова назва походить від назви вільної землі Саксонія, в якій був знайдений голотип.

Примітки 

Роди тварин
Sphenacodontia